Tyler (Minnesota)
 Tyler (Texas)

Desambiguações de topônimos